Liberty Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Liberty Township (Carroll County, Arkansas)
 Liberty Township (Dallas County, Arkansas)
 Liberty Township (Independence County, Arkansas)
 Liberty Township (Marion County, Arkansas)
 Liberty Township (Ouachita County, Arkansas)
 Liberty Township (Pope County, Arkansas)
 Liberty Township (Saline County, Arkansas)
 Liberty Township (Stone County, Arkansas)
 Liberty Township (Van Buren County, Arkansas)
 Liberty Township (White County, Arkansas)
 Liberty Township (Adams County, Illinois)
 Liberty Township (Effingham County, Illinois)
 Liberty Township (Carroll County, Indiana)
 Liberty Township (Crawford County, Indiana)
 Liberty Township (Delaware County, Indiana)
 Liberty Township (Fulton County, Indiana)
 Liberty Township (Grant County, Indiana)
 Liberty Township (Hendricks County, Indiana)
 Liberty Township (Henry County, Indiana)
 Liberty Township (Howard County, Indiana)
 Liberty Township (Parke County, Indiana)
 Liberty Township (Porter County, Indiana)
 Liberty Township (Shelby County, Indiana)
 Liberty Township (St. Joseph County, Indiana)
 Liberty Township (Tipton County, Indiana)
 Liberty Township (Union County, Indiana)
 Liberty Township (Wabash County, Indiana)
 Liberty Township (Warren County, Indiana)
 Liberty Township (Wells County, Indiana)
 Liberty Township (White County, Indiana)
 Liberty Township (Buchanan County, Iowa)
 Liberty Township (Cherokee County, Iowa)
 Liberty Township (Clarke County, Iowa)
 Liberty Township (Clinton County, Iowa)
 Liberty Township (Dubuque County, Iowa)
 Liberty Township (Hamilton County, Iowa)
 Liberty Township (Hancock County, Iowa)
 Liberty Township (Jefferson County, Iowa)
 Liberty Township (Johnson County, Iowa)
 Liberty Township (Keokuk County, Iowa)
 Liberty Township (Lucas County, Iowa)
 Liberty Township (Marion County, Iowa)
 Liberty Township (Marshall County, Iowa)
 Liberty Township (Mitchell County, Iowa)
 Liberty Township (O’Brien County, Iowa)
 Liberty Township (Plymouth County, Iowa)
 Liberty Township (Ringgold County, Iowa)
 Liberty Township (Scott County, Iowa)
 Liberty Township (Warren County, Iowa)
 Liberty Township (Woodbury County, Iowa)
 Liberty Township (Wright County, Iowa)
 Liberty Township (Kansas)
 Liberty Township (Jackson County, Michigan)
 Liberty Township (Wexford County, Michigan)
 Liberty Township (Beltrami County, Minnesota)
 Liberty Township (Itasca County, Minnesota)
 Liberty Township (Polk County, Minnesota)
 Liberty Township (Adair County, Missouri)
 Liberty Township (Barry County, Missouri)
 Liberty Township (Bollinger County, Missouri)
 Liberty Township (Callaway County, Missouri)
 Liberty Township (Cape Girardeau County, Missouri)
 Liberty Township (Clay County, Missouri)
 Liberty Township (Cole County, Missouri)
 Liberty Township (Crawford County, Missouri)
 Liberty Township (Daviess County, Missouri)
 Liberty Township (Grundy County, Missouri)
 Liberty Township (Holt County, Missouri)
 Liberty Township (Iron County, Missouri)
 Liberty Township (Knox County, Missouri)
 Liberty Township (Macon County, Missouri)
 Liberty Township (Madison County, Missouri)
 Liberty Township (Marion County, Missouri)
 Liberty Township (Phelps County, Missouri)
 Liberty Township (Pulaski County, Missouri)
 Liberty Township (Putnam County, Missouri)
 Liberty Township (Saline County, Missouri)
 Liberty Township (Schuyler County, Missouri)
 Liberty Township (St. Francois County, Missouri)
 Liberty Township (Stoddard County, Missouri)
 Liberty Township (Sullivan County, Missouri)
 Liberty Township (Washington County, Missouri)
 Liberty Township (Fillmore County, Nebraska)
 Liberty Township (Gage County, Nebraska)
 Liberty Township (Kearney County, Nebraska)
 Liberty Township (Valley County, Nebraska)
 Liberty Township (New Jersey)
 Liberty Township (Mountrail County, North Dakota)
 Liberty Township (Ransom County, North Dakota)
 Liberty Township (Adams County, Ohio)
 Liberty Township (Butler County, Ohio)
 Liberty Township (Clinton County, Ohio)
 Liberty Township (Crawford County, Ohio)
 Liberty Township (Darke County, Ohio)
 Liberty Township (Delaware County, Ohio)
 Liberty Township (Fairfield County, Ohio)
 Liberty Township (Guernsey County, Ohio)
 Liberty Township (Hancock County, Ohio)
 Liberty Township (Hardin County, Ohio)
 Liberty Township (Henry County, Ohio)
 Liberty Township (Highland County, Ohio)
 Liberty Township (Jackson County, Ohio)
 Liberty Township (Knox County, Ohio)
 Liberty Township (Licking County, Ohio)
 Liberty Township (Logan County, Ohio)
 Liberty Township (Mercer County, Ohio)
 Liberty Township (Putnam County, Ohio)
 Liberty Township (Ross County, Ohio)
 Liberty Township (Seneca County, Ohio)
 Liberty Township (Trumbull County, Ohio)
 Liberty Township (Union County, Ohio)
 Liberty Township (Van Wert County, Ohio)
 Liberty Township (Washington County, Ohio)
 Liberty Township (Wood County, Ohio)
 Liberty Township (Blaine County, Oklahoma)
 Liberty Township (Cleveland County, Oklahoma)
 Liberty Township (Grant County, Oklahoma)
 Liberty Township (Haskell County, Oklahoma)
 Liberty Township (Pawnee County, Oklahoma)
 Liberty Township (Woods County, Oklahoma)
 Liberty Township (Woodward County, Oklahoma)
 Liberty Township (Adams County, Pennsylvania)
 Liberty Township (Bedford County, Pennsylvania)
 Liberty Township (Centre County, Pennsylvania)
 Liberty Township (McKean County, Pennsylvania)
 Liberty Township (Mercer County, Pennsylvania)
 Liberty Township (Montour County, Pennsylvania)
 Liberty Township (Susquehanna County, Pennsylvania)
 Liberty Township (Tioga County, Pennsylvania)
 Liberty Township (South Dakota)